Antsirabe steht für foldende geografische Objekte in Madagaskar:

 Antsirabe, Stadt in der Region Vakinankaratra
 Antsirabe I, Distrikt in der Region Vakinankaratra
 Antsirabe II, Distrikt in der Region Vakinankaratra
 Antsirabe (Ambanja), Stadt in der Region Diana
 Antsirabe Afovoany, Stadt in der Region Sofia
 Antsirabe Nord, Stadt in der Region Sava
 Antsirabe Sahatany, Stadt in der Region Analanjirofo